Wagner Pagotto (São Paulo, 13 de novembro de 1979) é um piloto de corridas brasileiro.

Diferentemente da maioria dos pilotos, Pagotto não estreou no kart quando criança. Sua carreira foi iniciada em 2009, já em um carro de Stock Car, disputando a temporada da Stock Jr. Mesmo sem participar de todas as corridas, Pagotto terminou a temporada de 2009 como sétimo colocado e como melhor estreante do ano na categoria.

Pilotos de Stock Car do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Pilotos de automóvel de São Paulo